Il singolare del TD Waterhouse Cup 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Paradorn Srichaphan era il detentore del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–4 James Blake.

Teste di serie

  Paradorn Srichaphan (campione)
  Gustavo Kuerten (quarti di finale)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Fernando González (primo turno)

 Félix Mantilla (primo turno)
 Agustín Calleri (secondo turno)
 Younes El Aynaoui (semifinali)
 Albert Costa (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

TD Waterhouse Cup 2003
ATP Tour 2003